Зорьян  — словенская () и армянская () фамилия. Возможна транскрипция Зорян, Зорянц.

Известные носители 
 Зорьян, Зори Навасардович (1885—1943) — армянский и грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Зорьян, Ника (род. 1992) — словенская поп-певица.
 Зорьян, Степан Григорьевич (1867—1919) — писатель, один из основателей партии «Дашнакцутюн».
 Зорьян, Стефан (наст. фамилия Степан Егияевич Аракелян, 1890—1967) — армянский писатель, академик АН Армении (1965).